Révolutionnaire est un adjectif qui renvoie au mot de , dans ses différentes acceptions.

Navires 
Cinq navires de la marine de guerre française ont été nommés Révolutionnaire, d'après la Révolution française de 1789 : 
 Révolutionnaire, une corvette de 20 canons de  (1793-1797) ;
 Révolutionnaire, une felouque (1793-1794) ;
 Bretagne, un vaisseau de ligne de 110 canons, renommé Révolutionnaire en 1793 ;
 Révolutionnaire, une frégate de  de 40 canons, capturée par la Royal Navy ;
 Téméraire, un cotre lancé en 1795 sous le nom de Révolutionnaire.

Nom de bateau de la Marine française